Байс () — англоязычная фамилия:

Носители фамилии 
 Байс, Бо (род. 1975) — американский певец и музыкант.
 Байс, Маргарита (1815—1879) — швейцарская святая.
 Байс, Стив (род. 1981) — канадский кёрлингист.